Jón Sigurðsson (1811–1879) – islandzki filolog i działacz na rzecz autonomii Islandii
 Jón Karl Sigurðsson (ur. 1932) – islandzki narciarz
 Jón Sigurðsson (ur. 1941) – islandzki polityk, minister
 Jón Sigurðsson (1946–2021) – islandzki polityk, nauczyciel i wykładowca, prezes banku centralnego, minister
 Jón Sigurðsson (ur. 1941) – islandzki koszykarz